Ippo peut faire référence à

Toponymes 
 Ippo, un village du département et la commune urbaine de Ouahigouya dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso.

Culture 
 Ippo, un manga japonais créé par George Morikawa sur le thème de la boxe et dont Ippo Makunouchi est le principal personnage.
 Voir aussi Liste des chapitres de Ippo.